Дос Амигос има више значења:

 Дос Амигос, Траилер Парк (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Дос Амигос (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дос Амигос (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Амигос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Амигос, Рестауранте (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Дос Амигос (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Амигос (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику